Geiersdorf ist der Name folgender Orte:
 Geiersdorf (Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring), Katastralgemeinde von Burgschleinitz-Kühnring, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Geiersdorf (Gemeinde Krems in Kärnten), Ortsteil der Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Geiersdorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft der Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten